Sobrado, község Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, A Coruña tartományban
Sobrado, parókia Spanyolországban, Asztúria autonóm közösségben, Tineo községben
Sobrado, község Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, León tartományban
Sobrado, parókia Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, Orense tartományban, A Pobra de Trives községben